Fa fuffit ! est un livre de Yak Rivais paru en 2006. Il est le  titre de la série Enfantastique.

Synopsis 
Une cinquantaine de défis de lecture portés par des histoires courtes, afin d'aiguiser le travail de l'œil, de l'oreille, la liaison œil-oreille, l'oralité, le rythme, la traduction simultanée entre segments oraux et syntaxe et quelques approches ludiques des catégories grammaticales et formes littéraires. Chaque défi entraîne le lecteur à mieux sélectionner tels ou tels points de repère sur des territoires souvent insuffisamment explorés.

Les romans Enfantastiques 
C'est une série qui utilise et développe les jeux de langage ancré dans une pédagogie non conformiste. Chaque histoire met en avant une règle de français et va exploiter à son maximum la règle par le jeu de sons, de mot, de phrases, de mise en page. Chaque histoire se veut comme un outil pédagogique pour la maîtrise du langage, visant à la fois l'enrichissement du vocabulaire, la maîtrise de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison et de la rédaction.

Au total ce sont 150 histoires de ce type qui ont été publiées et illustrées par Yak Rivais.

Il est possible de les comparer avec la série du Prince de Motordu de Pef et d'Au risque de lire de Ortho éditions.

Références 

Roman français paru en 2006
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Titre de livre-jeu